Ра́терфорд Бёрчард Хейс (устар. Ру́терфорд (Ре́зерфорд) Би́рчард Гайс; , 4 октября 1822 — 17 января 1893) — американский государственный и политический деятель, девятнадцатый президент США (4 марта 1877 — 4 марта 1881). Стал президентом в результате выборов, считающихся одними из самых «грязных» в истории США.

Ранние годы 
Хейс родился в городе  (штат Огайо) в семье Ратерфорда Хейса и Софии Бёрчард. Его отец некогда владел лавкой в Вермонте, затем в 1817 году переехал в Огайо, но умер за десять недель до рождения сына. Мать сама вырастила Хейса и его сестру Фэнни. Младший брат Софии, Сардис Бёрчард, некоторое время жил с ними и отчасти заменял Ратерфорду отца.

Гражданская война 
После распада Союза Хейс некоторое время колебался в выборе стороны предпочтения, однако после обстрела форта Самтер решил встать на сторону Севера. Он вступил в армию рядовым, но уже летом 1861 года стал майором 23-го огайского полка. В этот же полк поступил рядовым другой будущий президент — Уильям Мак-Кинли. Полк был направлен в Западную Вирджинию, где провёл осень, зиму и затем лето 1862 года. В ноябре 1861 ему присвоили звание подполковника. Полк был направлен на усиление армии Джона Поупа, но опоздал ко второму сражению при Бул-Ране. Полк участвовал в сражении у Южной Горы, где штурмовал ущелье Фокса — Хейс получил ранение и по этой причине пропустил сражение при Энтитеме. В октябре он стал полковником регулярной армии и получил временное повышение до бригадного генерала. Ему поручили командование 1-й бригадой дивизии Канава. Весь 1863 год бригада простояла около Чарльстона (Западная Вирджиния) и не участвовала в боевых действиях, кроме небольшой перестрелки с кавалеристами Джона Моргана.

Президентские выборы 1876 года 

В 1876 году республиканскую администрацию президента Улисса Гранта, в прошлом, во время Гражданской войны, знаменитого генерала-северянина, захлестнули коррупционные скандалы. Были отстранены от должности несколько высших должностных лиц-республиканцев. У республиканской партии впервые после Гражданской войны, которую она выиграла и, казалось, навсегда отстранила от власти южан-демократов, появилась перспектива проиграть президентские выборы.

Хейс, являвшийся тогда губернатором Огайо, не был крупным политиком или лидером Таммани-холла и перед выборами был мало кому известен. Его кандидатура на конвенте Республиканской партии в Цинциннати 15 июня 1876 прошла только после седьмого тура голосования, поскольку признанные партийные лидеры Джеймс Блейн, Бенджамин Бристоу и Роско Конклинг были замешаны в коррупции и конкурировали между собой.

Президентские выборы 1876 года по первоначальным подсчётам выиграл разоблачивший коррупционную «шайку Твида» губернатор штата Нью-Йорк демократ Сэмюэл Тилден, за которого голосовал, кроме Нью-Йорка, весь Юг США.
Хейс признал победу соперника.

Но республиканская администрация Гранта, контролировавшая избирательные комиссии, ввела федеральные войска в три южных штата, проголосовавших за Тилдена: Южную Каролину, Флориду и Луизиану — и начала пересчёт голосов в этих штатах и штате Орегон, также проголосовавшем за Тилдена. В результате «пересчёта» в них победил уже Хейс. Главы избирательных комиссий данных штатов подписали и послали в Вашингтон по два итоговых бюллетеня (а Флориды вообще три): сначала ноябрьский, по которому победил представитель оппозиции Тилден, а впоследствии другой, по которому победил представитель правящей партии Хейс.
16 февраля 1877, кроме южных штатов, президент Грант в связи с начавшимися волнениями ввёл войска уже в столицу США — Вашингтон.

После чего конгресс США после непрерывного 18-часового заседания с перевесом в один голос выборщика в 4 часа утра 2 марта 1877 года признал президентом Хейса, а палата представителей 3 марта 137 голосами против 88 — Тилдена. Страна в феврале — начале марта некоторое время находилась на пороге новой гражданской войны: Север (республиканцы) против Юга (демократы); стал популярен лозунг «Тилден или кровь».

Победа Хейса на президентских выборах с перевесом в 1 голос выборщика, при сомнениях по поводу корректности выборов и подсчёта голосов в четырёх штатах, отдавших ему большинство, считается самой грязной в истории президентских выборов США.

3 марта, на следующий день после решения конгресса США о президентстве Хейса, газета «Нью-Йорк Сан» впервые после убийства Линкольна вышла с траурной рамкой на первой странице — по американской демократии.

Инаугурация Хейса прошла возле Капитолия в окружении федеральных войск США.

Президентство 
Вступив в марте 1877 года на президентский пост, Хейс выставил своей политической программой окончательное примирение между северными и южными штатами, восстановление металлической валюты и искоренение подкупа в администрации. Коррупцию ему изжить не удалось, но, несмотря на сильную оппозицию в конгрессе в лице т. н. гринбекеров — сторонников бумажных денег, он провёл закон о металлической валюте.

Интересные факты 
В честь Хейса назван парагвайский департамент Пресиденте-Аес. После Парагвайской войны Аргентина предъявляла территориальные претензии к Парагваю, часть которых была удовлетворена; но принадлежность части земель (между рекой Верде и главным рукавом реки Пилькомайо), по которым соглашение так и не было достигнуто, была вынесена на суд третейского судьи, в роли которого выступил президент США Ратерфорд Хейс, который и решил спор в пользу Парагвая.

Футбольный клуб из Асунсьона, названный в его честь «Президент Хейс», в 1952 году единственный раз в своей истории выиграл чемпионат Парагвая.

Ратерфорд Хейс был единственным президентом США, который запретил алкоголь в Белом доме.

В литературе 
 Видал, Гор. 1876.

Примечания

Ссылки 

 
 

Члены Республиканской партии США
Генерал-майоры (США)
Выпускники Кеньон-колледжа
Выпускники Гарвардского университета
Губернаторы Огайо
Члены Палаты представителей от штата Огайо
Политики США XIX века
Почётные доктора Йельского университета